Henry VIII, ou Henri VIII en français, peut désigner :

Monarque 
 Henri VIII d'Angleterre (°1491 - †1547) est le second fils d'Henri VII d'Angleterre.

Théâtre 
 Henri VIII est une pièce de William Shakespeare.

Musique 
 Henry VIII est un opéra de Camille Saint-Saëns de 1883.

Cinéma et télévision 
 Henry VIII est un film britannique réalisé par William G.B. Barker en 1911.
 Henry VIII est un téléfilm américano-britannique réalisé par Kevin Billington en 1979.
 Henry VIII est un téléfilm français réalisé par Pierre Jourdan en 1991.
 Henry VIII est un documentaire britannique réalisé par Roger Thomas en 1997.
 Henry VIII est un téléfilm britannique réalisé par Pete Travis en 2003.